A Beautiful Lie (album) - album van Thirty Seconds to Mars
 A Beautiful Lie (single) - single van Thirty Seconds to Mars afkomstig van bovenstaand album